Aufschub steht für:
 Aufschieben, Handlungsaufschub beim Erledigen unangenehmer Pflichten
 Befriedigungsaufschub
 Aufschubstrategie in der Logistik, siehe Postponement
 Aufschubzeit in der privaten Rentenversicherung
 Aufschub, Film von Harun Farocki (2007)

Siehe auch:

 Moratorium